We Could Be Together é o nono single da cantora, compositora e atriz americana Debbie Gibson, e o quarto single do álbum de 1989 Electric Youth. Produzido por Gibson e Fred Zarr, a versão da música no single foi editada a partir de sua gravação original. Esta canção destacou os talentos do musicista Matt Finders. O single teve um desempenho melhor no exterior do que nos Estados Unidos, chegando ao 22º lugar no Reino Unido, mas ficando em 57º na Austrália e 71º na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos.

Recepção critica 

Bryan Buss do AllMusic escreveu, ""We Could Be Together", no qual ela basicamente diz a seus amigos e família para irem empinar pipa, é praticamente um hino em sua alegria de apostar no amor: "Vou aproveitar esta chance / Eu farei essa escolha / renunciarei à minha segurança / apenas pela possibilidade / de que pudéssemos ficar juntos / por um tempo." É pop adolescente no seu melhor: faz você se sentir jovem, dá vontade de cantar, faz você querer se apaixonar."

Lista de faixas 

Todas as canções são escritas por Deborah Gibson

US 7” Vinil Single / Cassete Single

 We Could Be Together (Edited Remix) 4:38
 No More Rhyme (Acoustic Version) 4:13

US CD Single

 We Could Be Together (Edited Remix) 4:39
 We Could Be Together (Remix) 5:33
 We Could Be Together (Campfire Mix) 5:33
 We Could Be Together (Live Mix - From Video) 7:44

Singles de 1989
Canções de música pop‎
Canções gravadas por Debbie Gibson